Familie
 Houtart, Belgische adellijke familie

Personen met de achternaam Houtart
 Albert Houtart, Belgisch gouverneur
 Edouard Houtart, Belgisch edelman en kunstverzamelaar
 François Houtart, Belgisch geestelijke, theoloog, socioloog, hoogleraar en activist
 François Houtart-Cossée, Belgisch politicus
 Jules Houtart, Belgisch industrieel en edelman
 Léon Houtart, Belgisch industrieel en politicus
 Maurice Houtart, Belgisch bankier en politicus